Межконтинентальный кубок 1976 () — 16-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись  23 ноября и 21 декабря 1976 года. Двухматчевый турнир проходил между немецким клубом «Бавария», победителем Кубка европейских чемпионов 1975/76, и бразильским клубом «Крузейро», победителем Кубка Либертадорес 1976. 

Первый матч проходил в Мюнхене  на стадионе «Олимпиаштадион» и закончился победой хозяев -2:0. Ответный матч проходил  в городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао», и закончился ничьей 0:0.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1975/1976
 Кубок Либертадорес 1976

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1976

Спорт в Германии в 1976 году
1976 год в Бразилии
1976 год в футболе
События 23 ноября
События 21 декабря
Ноябрь 1976 года
Декабрь 1976 года